Лига Звëзд Катара 2021/2022 — 48-й сезон чемпионата Катара по футболу. Он начался 11 сентября 2021 года и закончился 11 марта 2022 года. В шестнадцатый раз чемпионом стал столичный «Аль-Садд». По итогам сезона чемпионат покинул «Аль-Хор».

Команды

Турнирная таблица

Результаты

Стыковой матч

Статистика

Примечания 

Чемпионат Катара по футболу